o Joinville Esporte Clube
 o Juventude Esporte Clube de Dianópolis - TO
 O Juizado Especial Cível criado no Brasil para julgar causas de menor complexidade.
 a Juventude Estudantil Católica, movimento enquadrado na Acção Católica que existe ou existiu em Portugal e no Brasil e, com a designações correspondentes nas respectivas línguas (Juventud Estudiantil Católica, Young Christian Students, Jeunesse Étudiante Chrétienne, Katholische Studierende Jugend etc.), em muitos outros países.

Desambiguações de siglas